Ampelakia – ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica
Ampelakia – ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia